Zápasy o postup do Světové skupiny, respektive o setrvání v ní, proběhly o víkendu 24. a 25. dubna 2010.

Belgie vs. Estonsko

Ukrajina vs. Austrálie

Německo vs. Francie

Srbsko vs. Slovensko 

Světová skupina - Baráž 2010